Das Vale do Caí ist eine geographische Region im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul, deutsch in etwa Caí-Tal oder Tal des Caí. Der Name wird vom Rio Caí hergeleitet, dieser enthält das Wort aus den Tupí-Sprachen ka’i und bezeichnet eine Kapuzineraffenart. Siedlungsgeographisch setzt es sich aus eingewanderten Azorern, Deutschen und Italienern zusammen.

Die Region umfasst 20 Munizipien, die sich in der Associacão dos Municipios do Vale do Rio Caí (AMVARC) zusammengeschlossen haben. Mit drei Ausnahmen handelt es sich um große Dörfer oder Kleinstädte.

Gemeinden

Weblinks 
 Website der Associacão dos Municipios do Vale do Rio Caí (AMVARC) (brasilianisches Portugiesisch)

Einzelnachweise 

Tal in Brasilien
Deutsche in Brasilien